Gminy w USA:
 East Union (ang. East Union Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Wayne
 East Union (ang. East Union Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Schuylkill